Kapur bezeichnet:
 eine Holzart aus Südostasien, siehe Kapur (Holz)
 (9141) Kapur, ein nach Shekhar Kapur benannter Asteroid

Kapur bzw. Kapoor ist der Familienname folgender Personen:
 Aditya Roy Kapur (* 1985), indischer Filmschauspieler
 Anil Kapoor (* 1956), indischer Filmschauspieler
 Anish Kapoor (* 1954), indischer Bildhauer
 Annu Kapoor (* 1956), indischer Filmschauspieler und Regisseur
 Ayesha Kapoor, Filmschauspielerin
 Goga Kapoor (1940–2011), indischer Schauspieler
 Kareena Kapoor (* 1980), indische Filmschauspielerin
 Karisma Kapoor (* 1974), indische Filmschauspielerin
 Kunal Kapoor (* 1977), indischer Regisseur und Schauspieler
 Mahendra Kapoor (1934–2008), indischer Playbacksänger
 Milorad Kapur (* 1991), serbischer Volleyballspieler
 Mona Kapoor (1964–2012), indische Fernsehproduzentin
 Mudassar Kapur (* 1976), norwegischer Politiker
 Pankaj Kapoor (* 1954), Filmschauspieler
 Prithviraj Kapoor (1906–1972), indischer Film- und Theaterschauspieler
 Raj Kapoor (1924–1988), indischer Filmschauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent
 Rajit Kapoor, Filmschauspieler
 Rajiv Kapoor, Filmproduzent
 Ranbir Kapoor (* 1982), indischer Filmschauspieler
 Randhir Kapoor, Filmproduzent
 Ravi Kapoor (* 1969), indischer Schauspieler
 Rishi Kapoor (1952–2020), indischer Filmschauspieler
 Shahid Kapoor (* 1981), indischer Filmschauspieler
 Shakti Kapoor, Filmschauspieler
 Shammi Kapoor (1931–2011), indischer Filmschauspieler
 Shashi Kapoor (1938–2017), indischer Filmschauspieler
 Shekhar Kapur (* 1945), indischer Schauspieler und Filmregisseur
 Shobu Kapoor (* 1961), britische Schauspielerin 
 Shraddha Kapoor (* 1989), indische Filmschauspielerin
 Sonam Kapoor (* 1985), indische Schauspielerin und Model
 Sridevi Kapoor (1963–2018), indische Filmschauspielerin, siehe Sridevi
 Tusshar Kapoor, Filmschauspieler
Yashpal Kapoor (1929–1993), indischer Politiker (Indischer Nationalkongress), Mitglied des Rajya Sabha von Uttar Pradesh